Конституция Сингапура — основной закон государства Сингапур, вступивший в силу в 1965 году. В неё внесен ряд поправок (последние — в 1996).

Структура Конституции 
Конституция Сингапура состоит из 14 частей и 163 статей.
 
 I. Предварительные положения
 II.Республика и Конституция
 III. Защита суверенитета Республики Сингапур
 IV. Основные свободы
 * Статья 9: право на жизнь и личную свободу
 * Статья 10: запрещение рабства и принудительного труда
 * Статья 11: защита от уголовных законов с обратной силой и повторных судебных процессов
 * Статья 12: право на равенство и равную защиту
 * Статья 13: запрещение изгнания и право на свободу передвижения
 * Статья 14: право на свободу слова, собраний и ассоциаций
 * Статья 15: право на свободу религии
 * Статья 16: право на равенство в образовании
 V. Правительство
 VI. Законодательная власть
 VII.Президентский совет по правам меньшинств
 VIII.Судебная система
 IX.Государственная служба
 X.Гражданство
 XI. Финансовые нормы
 XII. Особые полномочия против диверсий и чрезвычайные полномочия
 XIII. Общие нормы
 XIV. Переходные нормы.

Поправки 
С 1965 года, когда Конституция Сингапура вступила в силу, в неё были внесены 46 поправок. Наиболее важные из них перечислены ниже.
 1965 год. Конституция была принята простым большинством голосов депутатов парламента Сингапура.
 1970 год. Для защиты прав расовых и религиозных меньшинств в Сингапуре, был создан Президентский совет. В 1973 году он переименован в Совет по правам меньшинств при Президенте Сингапура.
 1979 год. Был изменён порядок внесения поправок в Конституцию — для этого вводилось квалифицированное большинство (две трети голосов депутатов парламента во втором и третьем чтениях законопроекта).
 1984 год. Был введён институт так называемых  (NCMPs) — представителей партий, не прошедших в парламент, но пользующихся большинством прав депутатов парламента, кроме права голоса при внесении изменений в Конституцию страны или вотума доверия правительству..
 1988 год. Был введён институт  (GRCs). Это — особый вид избирательных округов в Сингапуре, депутаты которых избраны в парламент в качестве группы, при этом по крайней мере один член каждой GRC должны быть представителем меньшинства (индийского, малайского и т. д.).
 1990 год. Был введён институт  — квота депутатов парламента, не принадлежащих к политическим партиям, назначаемых лично президентом Сингапура, чтобы увеличить число независимых голосов в парламенте.
 1991 год. В Конституцию внесён новый порядок избрания президента страны — отныне он избирался всенародным голосованием.
 1994 год. Учреждён Конституционный трибунал Республики Сингапур в качестве механизма предотвращения конфликтов между президентом и кабинетом министров по вопросам конституционного характера.

Примечания

Ссылки 
 Конституция Сингапура

Сингапур
Источники права Сингапура